Curschmann ist der Familienname von

 Hans Curschmann (1875–1950), deutscher Internist
 Heinrich Curschmann (1846–1910), deutscher Internist
 Heinrich Ferdinand Curschmann (1913–2009), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Friedrich Curschmann (1805–1841), deutscher Komponist
 Michael Curschmann (1936–2017), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Myotone Dystrophie Typ 1 (auch Myotonia dystrophica oder Morbus Curschmann-Steinert)